Jméno a příjmení Jaroslav Navrátil má více nositelů:
 Jaroslav Navrátil (* 1957) – československý tenista a trenér
 Jaroslav Navrátil (fotbalista) (* 1991) – český fotbalista
 Jaroslav Navrátil (politik) (* 1943) – československý politik

 Jaroslav David Navrátil – český textař